Полк (округ, Арканзас)
 Полк (округ, Флорида) 
 Полк (округ, Джорджія) 
 Полк (округ, Айова) 
 Полк (округ, Міннесота) 
 Полк (округ, Міссурі)
 Полк (округ, Небраска) 
 Полк (округ, Північна Кароліна)
 Полк (округ, Орегон) 
 Полк (округ, Теннессі) 
 Полк (округ, Техас)
 Полк (округ, Вісконсин)